Gejza – książę węgierski
 Geza (skała) – skała osadowa